

Personnalités 

 Erick Norales (né en 1985), footballeur hondurien ;
  (né en 1992), footballeur guatémaltèque ;
 Prudencio Norales (né en 1956), footballeur hondurien ;
  (né en 1991), footballeur hondurien.